Абрамов Юрій Олександрович (нар. 1929 р.) — лікар-уролог, доктор медичних наук.
 Абрамов Юрій Олексійович — доктор технічних наук.